Sunbury kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sunbury (Ohio)
Sunbury (Pennsylvania)
West Sunbury
Sunbury (Australië), een stad in Australië